Can Jalpí (Arenys de Munt), edifici en forma de castell d'Arenys de Munt
 Can Jalpí (Pineda de Mar), masia de Pineda de Mar